Podgoria se poate referi la:
Podgoria, Buzău
Podgoria, Prahova
Podgoria localitate în Burgenland, Austria